Dans l'univers imaginaire de Faucongris (utilisé pour le jeu de rôle Donjons et Dragons), Kord est le dieu suellois de l'athlétisme, des exploits physiques, des tempêtes, de la lutte, de la force et du courage. Il fait partie du panthéon par défaut des  et  du jeu. Son symbole est une étoile à huit pointes composée de lances et de masses.

Histoire éditoriale

Règles avancées de Donjons et Dragons,  édition (1977-1988) 
Kord apparaît pour la première fois dans le supplément World of Greyhawk Fantasy Game Setting de Gary Gygax. Il est ensuite détaillé par Lenard Lakofka dans un article intitulé Gods of the Suel Pantheon paru dans Dragon.

Règles avancées de Donjons et Dragons,  (1989-1999) 
Kord est l'une des divinités de la campagne de Faucongris décrites dans la boîte From the Ashes et apparaît également dans le supplément Greyhawk: L'Aventure commence (1998). 
Dans le supplément Warriors of Heaven, il est décrit comme l'une des divinités du Bien que peuvent servir les Célestes.

Donjons et Dragons, édition 3.0 (2000-2002) 
Kord est l'une des divinités décrites dans le Manuel des Joueurs de cette ; son rôle dans le décor de campagne de Faucongris est défini dans l'Atlas de Greyhawk. Il apparaît également dans le livre Dieux et Demi-dieux.

Donjons et Dragons, édition 3.5 (2003-2007) 
Kord apparaît toujours dans la liste des dieux du nouveau Manuel des Joueurs. Son clergé est détaillé dans le Codex Divin.

Donjons et Dragons,  (2008-) 
Kord est à nouveau l'un des dieux décrits dans la nouvelle édition du Manuel des Joueurs; dans cette édition de D&D, le symbole de Kord change pour devenir un poing tenant un éclair, la lame d'une épée à deux mains jaillissant du poing vers le haut. Kord devient dorénavant un dieu non-aligné.

Description 
Kord est dépeint comme un homme extrêmement musclé avec une barbe rousse et de longs cheveux roux. Il porte une ceinture de combat en cuir de dragon rouge, des gantelets en cuir de dragon blanc et des bottes en cuir de dragon bleu. Au combat, il porte son épée à deux mains Kelmar. Dans les villes, ses adeptes le dépeignent parfois comme un athlète ou un lutteur plus civilisé.

Relations 
Kord est le fils de Phaulkon et Syrul, et le petit-fils de Lendor. C'est un ennemi des dragons, tout particulièrement des dragons loyaux mauvais. Les titans sont ses hérauts favoris. Ses alliés comptent des Éladrins et d’énormes élémentaires de terre.

Royaume 
Les suppliants de Kord vivent dans la Halle des Braves sur la première strate d'Ysgard, une grande halle de bois brut où il y a toujours un festin ou une épreuve de lutte en cours.

Dogme 
“Celui qui est fort et compétent doit guide le faible. La bravoure est la plus grande qualité chez un chef. La couardise ne mérite que le mépris."

Adorateurs 
Kord est la plus populaire des divinités suelloises et on trouve ses adorateurs dans tous les États barbares de la Péninsule thilonienne, dans le nord des Uleks, en Kéolande, l'Almor, en Ærdie, en Hepmonésie, dans la Jungle d'Amédio, les Îles de Lendore et dans la cité d'Alhaster en Brigandie.

Clergé

Jours sacrés, temples et rituels 
Les temples de Kord le Lutteur sont très répandus chez les Barbares de la Péninsule thilonienne, mais on en trouve également en Alhaster et dans toute la Kéolande. La Halle des Puissants, qui est l'un des temples les plus importants, fut fondé par un jeune clerc originaire du royaume barbare de Vika nommé Yav le Porteur de Lumière; c'est ce même clerc qui finit par devenir le Grand Prêtre de Kord. Incroyablement dévoué à Kord et à ses idéaux, Yav passa la majorité de sa vie à prêcher et à convertir de nombreux hommes et femmes au culte de Kord.

Sources 
 Brown, Anne, Greyhawk: Guide du Joueur (TSR, 1998).
 Conforti, Steven, ed. Living Greyhawk Official Listing of Deities for Use in the Campaign, version 2.0. (Wizards of the Coast, 2005); disponible en ligne:
 Grubb, Jeff, David Noonan et Bruce Cordell, Manuel des Plans, Wizards of the Coast, 2001).
 Gary Gygax, World of Greyhawk Fantasy Game Setting (TSR, 1983).
 Gygax, Gary et Frank Mentzer, Le Temple du Mal Élémentaire (TSR, 1985).
 Holian, Gary, Erik Mona, Sean K. Reynolds et Frederick Weining, Atlas de Greyhawk (Spellbooks, 2002).
 Lakofka, Lenard, Gods of the Suel Pantheon, in Dragon n°87 (TSR, 1984).
 McComb, Colin, On Hallowed Ground (TSR, 1996).
 Moore, Roger E, L'Aventure commence (Wizards of the Coast, 1998).
 Noonan, David, Codex Divin (Spellbooks, 2004).
 Perkins, Christopher, Warriors of Heaven (Wizards of the Coast, 1999).
 Redman, Rich, Skip Williams et James Wyatt, Dieux et Demi-dieux (Spellbooks, 2002).
 Reynolds, Sean K, The Scarlet Brotherhood (TSR, 1999).
 Sargent, Carl, From the Ashes (TSR, 1992).
 Tweet, Johnathan, Monte Cook, et Skip Williams. Manuel des Joueurs Wizards of the Coast, 2000).
 Tweet, Johnathan, Monte Cook et Skip Williams, Manuel des Joueurs Livre de Règles I, v.3.5 (Spellbooks, 2003).
 Living Greyhawk Journal no. 3 - "Gods of Oerth"

Notes et références 

Greyhawk
Divinité de Donjons et Dragons